Григорий Гринберг: Гринберг, Григорий Александрович (1923—2006) — советский и израильский композитор.
 Гринберг, Григорий Лазаревич (1929—2013) — молдавский советский спортсмен и тренер (настольный теннис).